Доктор Мурек — название, которое может означать:

 Доктор Мурек () — польский фильм 1939 г.
 Доктор Мурек () — польский мини-сериал 1979 г.